Ducos o Ducós puede referirse a:

Apellido
 Roger Ducos (1754-1816), personaje de la Revolución francesa.
 Nicolas Ducos (1756-1823) general francés, baron d'Empire.
 Jean-François Ducos (1765-1793), personaje de la Revolución francesa.
 Jean Ernest Ducos de Lahitte (1789-1878), vizconde de La Hitte.
 Théodore Ducos (1801-1855), político.
 Louis Ducos du Hauron (1837-1920), inventor.
 Hippolyte Ducos (1881-1970), político.
 René Ducos, de nombre artístico Jacques Pills (1906-1970), cantante francés.
 Zoe Ducós (1928-2002), actriz argentina.
 Jean-Pierre Ducos (1934), actor francés.
 Eliane Ducos, de nombre artístico Jacqueline Boyer (1941), cantante francesa.
 Lilian Ducos (1980), jugador de rugby francés.

Topónimo
 Ducos (Martinica)
 Estación Ducós, Argentina